Ви́ходцев — російське прізвище.

Відомі носії:

Жінки 
 Виходцева Анастасія (* 1991) — українська та польська фігуристка і тренерка.

Чоловіки 
 Виходцев Григорій Олексійович (1815—1886) — український актор та антрепренер російських та українських труп.
 Виходцев Геннадій Анатолійович (*1960) — український підприємець, голова ради засновників Групи компаній «Фокстрот».
 Виходцев Юрій Федорович (, 1926—2015) — білоруський графік, живописець і педагог.